Prima di partire – album di Irene Grandi del 2003
 Prima di partire – album di Babaman del 2004
 Prima di partire – singolo di Luca Carboni in duetto con Giorgio Poi del 2019